Динамо-ГУВД в сезоне 2014/2015 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу в сезоне 2014/2015.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Премьер-лиги команда Динамо-ГУВД заняла 7-е место. В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала, где проиграла «Надежде». В Кубке Европы команда не вошла в плей-офф из группового турнира.

По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:
 «больше всех очков» — Деверо Петерс (306);
 «лучшая по атакующим передачам» — Ноэми Майомбо (89);
 «лучшая по подборам» — Деверо Петерс (189).

Хронология событий 
 6 августа — 2 сентября 2014 г. Игроки вышли из отпуска и начали в Бердске подготовку к новому сезону. Во время сборов команда провела два контрольных матча с мужскими командами: сборная г. Бердска — 54:50, молодёжный состав БК «Новосибирск» — 52:63

 6 — 20 сентября 2014 г. «Динамо-ГУВД» находилась в Хорватии на сборах, где провела пять товарищеских матчей:  «ПЕАС-Печ» — 78:53 (Арсеньева 16 оч.), 83:45 (Аверкина 16 оч.),  «Атлет Целе» — 78:72 (Радович и Бекметова по 16 оч.),  «Гросбаскет» — 101:65 (Бекметова 23 оч.),  «Триглав» — 84:88 (Майомбо 23 оч.).

 23 — 25 сентября 2014 г. В Литве состоялись три товарищеских матча:  «Судува» — 80:79 (Майомбо 23 оч.),  «Цесис» — 72:50 (Аверкина 17 оч.),  «Олимпия» — 68:71 (Потёмина 27 оч.) 

 26 — 28 сентября 2014 г. Клуб принял участие в предсезонном турнире памяти тренера Альгиса Гедминаса, проходившего в Литве. Команда заняла 2-е место:  «ЛСУ Аистас» — 79:68 (Бекметова 20 оч.),  «Олимпия» — 76:50 (Финогентова 11 оч.),  «Цесис» — 53:72 (Арсеньева 16 оч.)

 8 — 9 октября 2014 г. На домашней площадке состоялись два товарищеских матча с красноярским «Енисеем» — 62:49 (Майомбо 17 оч.) и 81:79 (Финогентова 25 оч.).

 3 февраля 2015 г. Баскетбольный клуб и Ана Радович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Игры за 9-е место

Положение команд

Кубок России

1/8 финала

1/4 финала

Состав 

 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Дмитрий Дударев
 Тренеры — Галина Кожевникова, Дмитрий Шумихин

Динамо-ГУВД - 2

Молодёжное первенство чемпионата России 

• указываются игроки «Динамо-ГУВД-2»

Турнирная таблица

Финальный турнир (Видное)

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Ирина Минх

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск